Boerema is een Nederlandse achternaam en kan verwijzen naar:

 Ite Boerema (1902-1980), Nederlands chirurg
 Hayo Boerema (1972-), Nederlands organist
 Henderikus Bernardus Boerema (1922-), Nederlands elektrotechnisch ingenieur